Gottorf, Gottorp of Gottorf wordt gebruikt  voor:
een Noord-Duitse vorstelijke dynastie Huis Oldenburg, zie Huis Holstein-Gottorp
een hertogdom dat door dit huis geregeerd werd Hertogdom Gottorp
het kasteel slot Gottorp van dit vorstengeslacht in de stad Sleeswijk.